Plaats in Indonesië
 Madusari (Wanareja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Madusari (Secang), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Madusari (Siman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java